Sergio Gómez Martín (Badalona, 2000), futbolista català.
 Sergio Gómez-Alba Ruiz (Madrid, 1943), polític català.